Iveta Koka (née le  en République socialiste soviétique de Lettonie) est une joueuse  lettonne de hockey sur glace. Elle évolue au poste d'attaquante. Elle a été capitaine de l'équipe nationale féminine de 2010 à 2017.

Biographie

Carrière en club 
Elle commence sa carrière au HC Laima Riga. En 2005, elle signe au HK Tornado  dans la région de Moscou. L'équipe remporte le championnat de Russie en 2006 , 2007, 2009 ainsi que la Coupe d'Europe des clubs champions en 2010. En 2010, elle intègre l'effectif de l'équipe féminine du HC Lugano. À l'issue de sa première saison en Suisse, elle est nommée meilleure joueuse de la saison.

Carrière internationale 
Elle représente la Lettonie au niveau international. Elle prend part à de nombreuses éditions des championnats du monde.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2004-2005 || HC Laima Riga || Lettonie || 
|-
| 2005-2006 || HK Tornado || JHL || 27|| 31|| 17|| 48|| || || || || ||  
|-
| 2006-2007 || HK Tornado || JHL || 15|| 11|| 8|| 19|| || || || || || 
|-
| 2006-2007 || HK Tornado || Coupe d'Europe  ||- ||- ||- ||- ||- || 4|| 2|| 0|| 2|| 0
|-
| 2007-2008 || HK Tornado || JHL || 16|| 15|| 14|| 29|| || || || || || 
|-
| 2008-2009 || HK Tornado || JHL || 18|| 25|| 24|| 49|| || || || || || 
|-
| 2009-2010 || HK Tornado || JHL || 22|| 35|| 30|| 65|| || || || || || 
|-
| 2009-2010 || HK Tornado || Coupe d'Europe || - ||- ||- ||- ||- || 3|| 2|| 4|| 6|| 0
|-
| 2010-2011 || HC Lugano || SWHL A || 17 || 24 || 35 || 59 || 14|| || || || ||  
|-
| 2010-2011 || HC Lugano || Coupe d'Europe || 3|| 2|| 3|| 5|| 0|| || || || || 
|-
| 2011-2012 || DHC Langenthal || SWHL A || 8 || 9 || 7 || 16 || || || || || || 
|-
| 2012-2013 || Leksands IF || SDHL || 28 || 16 || 19 || 35 || 14 || 3 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 2013-2014 || Leksands IF || SDHL || 28 || 16 || 10 || 26 || 12 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2 	
|-
| 2014-2015 || Leksands IF || SDHL || 28 || 12 || 15 || 27 || 12 || 6 || 3 || 1 || 4 ||	2 
|-
| 2015-2016 || Leksands IF || SDHL || 36 || 10 || 30 || 40 || 18 ||2 || 0 || 1 || 1 || 0 	
|-
| 2016-2017 || Leksands IF || SDHL || 34 || 21 || 17 || 38 ||16 ||- || -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Leksands IF || SDHL || 22 || 6 || 7 || 13 || 16 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2018-2019 || AIK IF || SDHL || 27 || 7 || 7 || 14 || 12 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2019-2020 || AIK IF || SDHL || 19 || 0 || 6 || 6 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2020-2021 || AIK IF || SDHL || 27 || 4 || 9 || 13 || 10 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2021-2022 || Haninge Anchors HC  || Division 1 (féminine) ||  ||

Au niveau international 

|-
| 1995 || align=left| || align="left"|Championnat d'Europe ||  ||align="left"| Sixième place 
|-
| 1999 || align=left| || align="left"|Championnat du monde || 5|| 3|| 7|| 10|| 2|| +5||align="left"| Cinquième place du mondial B
|-
| 2000 || align=left| || align="left"| Championnat du monde || 5|| 1|| 5|| 6|| 0|| -1||align="left"| Sixième place du mondial B
|- 
| 2001 || align=left| Lettonie|| align="left"| Championnat du monde || 4|| 4|| 2|| 6|| 0|| +3||align="left"| Sixième place de la division I
|-
| 2003 || align=left| Lettonie || align="left"| Championnat du monde || 5|| 2|| 1|| 3|| 2|| 0||align="left"| Cinquième place de la division I
|- 
| 2004 || align=left| Lettonie || align="left"| Championnat du monde || 5|| 2|| 6|| 8|| 2|| +7||align="left"| Troisième place de la division I
|-
| 2005 || align=left| Lettonie || align="left"| Championnat du monde || 5|| 2|| 1|| 3|| 0|| -6||align="left"| Sixième place de la division I
|- 
| 2007 || align=left| Lettonie || align="left"|Championnat du monde || 5|| 4|| 4|| 8|| 2|| +5||align="left"| Deuxième place de la division I
|-
| 2008 || align=left| Lettonie || align="left"|Championnat du monde || 5|| 2|| 3|| 5|| 6|| +2||align="left"| Sixième place de la division I
|- 
| 2009 || align=left| Lettonie || align="left"|Championnat du monde || 5|| 6|| 14|| 20|| 2|| +20||align="left"|Première place de la division II
|- 
| 2011 || align=left| Lettonie || align="left"|Championnat du monde || 4|| 2|| 1|| 3|| 4|| 0||align="left"|Troisième place de la division I
|- 
| 2012 || align=left| Lettonie || align="left"|Championnat du monde || 5|| 2|| 1|| 3|| 0|| -3||align="left"|Cinquième place de la division IA
|- 
| 2013 || align=left| Lettonie || align="left"|Championnat du monde || 5|| 1|| 1|| 2|| 2|| -3||align="left"|Sixième place de la division IA
|- 
| 2014 || align=left| Lettonie || align="left"|Championnat du monde || 5|| 0|| 3|| 3|| 0|| +2||align="left"|Première place de la division IB
|- 
| 2015 || align=left| Lettonie || align="left"|Championnat du monde || 5|| 0|| 1|| 1|| 6|| -2||align="left"|Sixième place de la division IA
|- 
| 2016 || align=left| Lettonie || align="left"|Championnat du monde || 3|| 0|| 3|| 3|| 0|| +3||align="left"|Deuxième place de la division IB

Trophées et honneurs personnels 
Championnat du monde
2009 : nommé meilleure joueuse de la division II.
2009 : nommé meilleure attaquante de la division II. 
2009 : meilleure pointeuse de la division II. 
2009 : meilleure passeuse de la division II. 
2009 : meilleure différentiel plus-moins de la division II. 
2008 : nommé meilleure attaquante de la division I.
2004 : meilleure passeuse de la division I.
2004 : meilleure pointeuse de la division I.

Championnat de Suisse de hockey sur glace féminin
 Meilleure joueuse 2010-2011

Références

Voir aussi 

Joueuse lettonne de hockey sur glace
Naissance en  mars 1982
Naissance en RSS de Lettonie
Attaquante de hockey sur glace